Ouénou (Nikki), arrondissement de la commune de Nikki dans le département du Borgou au Bénin.
Ouénou (N'Dali), arrondissement de la commune de N'Dali dans le département du Borgou au Bénin.